A edição de 1991/1992 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos alemães do Werder Bremen que, na final, derrotaram os franceses do AS Monaco por 2-0. A final foi disputada no Estádio da Luz, tendo sido marcada pela falta de interesse no público, com apenas 16.000 espectadores no estádio.

O representante português, o FC Porto, foi eliminado na 2.ª Eliminatória pelos ingleses do Tottenham Hotspur.

Pré-eliminatória

Esquema

Primeira Eliminatória

Segunda Eliminatória 

1Feyenoord Rotterdam venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 5-3

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1991 no futebol
1992 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças